Золотий жук — оповідання, написане Едґаром По.
 Золотий жук (кінопремія) — офіційна кінопремія Шведського інституту кіно.
 Золотий жук (економіка) — зневажлива назва прихильних до золота інвесторів.

Див. також 
 Жук (значення)